

Toponymie

 Kobyla Łąka est un village de la gmina de Bieżuń dans la powiat de Żuromin de la voïvodie de Mazovie
 Kobyla Łąka est un village de la gmina de Lubień Kujawski dans la powiat de Włocławek de la voïvodie de Couïavie-Poméranie